Das Wort Cuauhtémoc hat folgende Bedeutungen:

 der Aztekenherrscher Cuauhtémoc

 nach ihm benannte Verwaltungseinheiten in Mexiko:

 Cuauhtémoc (Delegación), ein Bezirk von Mexiko-Stadt

 nach ihm benannte Städte und Orte in Mexiko:
 Ciudad Cuauhtémoc (Chiapas)
 Cuauhtémoc (Jiquipilas), im Bundesstaat Chiapas
 Cuauhtémoc (Villaflores), im Bundesstaat Chiapas
 Cuauhtémoc (Chihuahua)
 Cuauhtémoc (Colima)
 Cuauhtémoc (Durango)
 Colonia Cuauhtémoc (Actopan), im Bundesstaat Hidalgo
 Colonia Cuauhtémoc (Tlahuelilpan), im Bundesstaat Hidalgo
 Colonia Cuauhtémoc (El Oro), im Bundesstaat México
 Colonia Cuauhtémoc (Zinacantepec), im Bundesstaat México
 Villa Cuauhtémoc (México)
 Cuauhtémoc (Oaxaca)
 Cuauhtémoc (Puebla)
 Villa Cuauhtémoc (Puebla)
 Cuauhtémoc (Sonora)
 Cuauhtémoc (Balancán), im Bundesstaat Tabasco
 Cuauhtémoc (Centla), im Bundesstaat Tabasco
 Cuauhtémoc (Tamaulipas)
 Colonia Cuauhtémoc (Tlaxcala)
 Cuauhtémoc (Coatepec), im Bundesstaat Veracruz
 Cuauhtémoc (Córdoba), im Bundesstaat Veracruz
 Cuauhtémoc (Coxquihui), im Bundesstaat Veracruz
 Ciudad Cuauhtémoc (Veracruz)

 das Segelschulschiff der mexikanischen Marine Cuauhtémoc (Schiff)
 die Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
 Cuauhtémoc (Münze)